Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Francisco Comesaña ha sconfitto Mariano Navone con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Juan Pablo Ficovich (quarti di finale)
  Felipe Meligeni Alves (semifinale)
  Francisco Comesaña (campione)
  Gonzalo Villanueva (quarti di finale)

  Roberto Quiroz (secondo turno) 
  Nick Hardt (secondo turno) 
  Malek Jaziri (semifinale) 
  Nicolás Mejía (primo turno)

Qualificati 

  Naoki Nakagawa (primo turno)
  Guido Andreozzi (secondo turno)
  Fermín Tenti (primo turno)

  Juan Ignacio Galarza (secondo turno) 
  Tomás Farjat (primo turno) 
  Leonardo Aboian (primo turno)

Wildcard 

  Valerio Aboian (primo turno)
  Juan Bautista Otegui (secondo turno)

  Alex Barrena (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Tenis Club Argentino 2022